Ясс — місто в Австралії, штат Новий Південний Уельс

Прізвище 

 Коба Ясс (1990) — латвійський хокеїст
 Маріс Ясс (1985) — латвійський хокеїст

Див. також 
 Яс (значення)
 Ясси (значення)
Латиські прізвища